Il singolare del torneo di tennis Philippine International 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ross Case che ha battuto in finale Geoff Masters 6-1, 6-0.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Philippine International 1973